

Проспект Дмитра Яворницького 
 Проспект Дмитра Яворницького — центральний проспект міста Дніпра.

Вулиця Академіка Яворницького 
 Вулиця Академіка Яворницького — вулиця у Бучачі.
 Вулиця Академіка Яворницького — вулиця у Ніжині.

Вулиця Дмитра Яворницького 
 Вулиця Дмитра Яворницького — вулиця у Апостоловому.
 Вулиця Дмитра Яворницького — вулиця у смт Білозерка.
 Вулиця Дмитра Яворницького — вулиця у Василівці.
 Вулиця Дмитра Яворницького — вулиця у Городенці.
 Вулиця Дмитра Яворницького — вулиця у Городоці Львівської області.
 Вулиця Дмитра Яворницького — вулиця у Здолбунові.
 Вулиця Дмитра Яворницького — вулиця у Знам'янці.
 Вулиця Дмитра Яворницького — вулиця у Кам'янському.
 Вулиця Дмитра Яворницького — вулиця у Києві.
 Вулиця Дмитра Яворницького — вулиця у Миколаєві.
 Вулиця Дмитра Яворницького — вулиця у Надвірної.
 Вулиця Дмитра Яворницького — вулиця у Павлограді.
 Вулиця Дмитра Яворницького — вулиця у смт Покровське.
 Вулиця Дмитра Яворницького — вулиця у Покровську.
 Вулиця Дмитра Яворницького — вулиця у Рівному.
 Вулиця Дмитра Яворницького — вулиця у Світловодську.
 Вулиця Дмитра Яворницького — вулиця у Синельниковому.
 Вулиця Дмитра Яворницького — вулиця у Сокалі.
 Вулиця Дмитра Яворницького — вулиця у Стрию.

Вулиця Яворницького 
 Вулиця Яворницького — вулиця у Болехові.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Бориславі.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Верхньодніпровську.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Винниках.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Володимирі-Волинському.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Гайвороні.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Дніпрі
 Вулиця Яворницького — вулиця у Долині.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Дубно.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Жовкві.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Жовтих Водах.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Запоріжжі.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Збаражі.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Коломиї.
 Вулиця Яворницького — вулиця у смт Красне.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Кривому Розі.
 Вулиця Яворницького — вулиця у смт Куликів.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Львові.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Мостисьці.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Мукачево.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Нововолинську.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Новому Розділі.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Острозі.
Вулиця Яворницького — вулиця у Переяславі.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Тлумачі.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Херсоні.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Хмельницькому.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Червонограді.
 Вулиця Яворницького — вулиця у Шепетівці.

Провулок Дмитра Яворницького 
Провулок Дмитра Яворницького — провулок у Білої Церкві.

Провулок Яворницького 
Провулок Яворницького — провулок у Дніпрі.
Провулок Яворницького — провулок у Мукачево.
Провулок Яворницького — провулок у Старокостянтинові.
Провулок Яворницького — провулок у Хмельницькому.

Вулиці, названі на честь людей